De 16 dubbelparen met de hoogste world-ranking in de mannendubbel zijn automatisch geplaatst voor de eindronde. De overige dubbelparen spelen, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst twee kwalificatierondes. Hier plaatsen zich 16 dubbelparen.

De eindronde is een afvalsysteem met 16 + 16 = 32 dubbelparen. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld.
In de kwalificatieronden dienen drie sets gewonnen te worden. In de eindronde is de partij gewonnen als er vier sets zijn gewonnen.

Titelhouders waren Antonin Gavlas en Renata Štrbiková uit Tsjechië.

Geplaatste paren 
Plaatsing is gebaseerd op de ITTF World Ranking van oktober 2016. Geplaatste paren slaan de kwalificatie over en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde.

De overige paren spelen eerst twee kwalificatierondes. De winnaars van de tweede kwalificatieronde plaatsen zich voor de eindronde.

Belgische en Nederlandse deelnemers 
Namens Nederland nam het dubbelpaar Laurens Tromer / Britt Eerland deel. Namens België namen het dubbelpaar Cédric Nuytinck / Eline Loyen en het dubbelpaar Robin Devos / Nathalie Marchetti deel.

Kwalificatie

Eindronde

Externe links 
  Uitslagen
  Uitslagen op ittf.com

Sport in 2016